PSD:

 Photoshop Document — растровый формат хранения графической информации, используется в Adobe Photoshop;
 Постсинаптическое уплотнение () — зона, присутствующая в некоторых синапсах;
  — рэпер и продюсер из Калифорнии.
 Спектральная плотность мощности () — термин в физике и обработке сигналов.
 Социал-демократическая партия () — политическая партия в Румынии
 Programmable system device (PSD) — Программируемые системные приборы
 PSD Bank Meeting — международные легкоатлетические соревнования, которые проводятся на арене Sportpark в Дюссельдорфе, Германия.